Гаплогруппа P:

 Гаплогруппа P (мтДНК)
 Гаплогруппа P (Y-ДНК)